Een verkeersweg:
 N392 (België)
 N392 (Frankrijk)
 N392a (Frankrijk)
 N392 (Nederland), zie Provinciale weg 392
 N392 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing